Андрій Миколайович Озерчук ( , с. Червона Волока, Лугинський район, Житомирська область) — український політик, депутат Житомирської обласної ради від ВО «Батьківщина». З 2 липня 2014 р. є генеральним директором «Укрторфу».

Освіта 
 Національна академія державного управління при Президентові України;
 Національна академія Збройних сил України;
 Мінське вище загальновійськово-політичне училище;

Кар'єра 
Працював помічником-консультантом народного депутата України.

Родина 
Одружений, має сина.

Посилання 
 Житомирська обларада
 Озерчук Андрій

Уродженці Лугинського району
Випускники Національної академії державного управління при Президентові України
Політики України
Депутати Житомирської обласної ради
Члени ВО «Батьківщина»
Персоналії за алфавітом